

Titres

Musique 
La Garde est un album des deux frères Shurik'n (2000)

Cinéma 
 La Garde est un film soviétique réalisé par Alexandre Rogojkine et sorti en 1990.
 La Garde est un film québécois réalisé par Sylvain Archambault et sorti en 2014.

Toponymes 

 Gardes-le-Pontaroux (Charente).
La Garde (Alpes-de-Haute-Provence).
 La Garde (Isère).
La Garde (Var).
 La Garde, hameau de l'ancienne commune française de La Bréole (Alpes-de-Haute-Provence), aujourd'hui intégrée à Ubaye-Serre-Ponçon.
La Garde, village de la commune de Albaret-Sainte-Marie en Lozère.
 La Garde, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Salles-la-Source.
 La Garde, ancienne commune française de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Montlieu-la-Garde.
La Garde-Adhémar (Drôme).
 La Garde-Guérin, village fortifié de la commune française de Prévenchères en Lozère.
 La Garde-Freinet (Var).
Les Gardes, commune française du Maine-et-Loire, indépendante de Saint-Georges-des-Gardes de 1851 à 1973.
 Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime).

Saint-Georges-des-Gardes, ancienne commune française du Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chemillé-en-Anjou.
 Saint-Thomas-la-Garde (Loire).

Voir aussi

Patronyme 

 Marcellin La Garde (1818-1889) , écrivain belge de langue française

Châteaux 
 

Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Garde, La